Ann Van den Broeck (1976), Belgisch actrice
 Charlotte Van den Broeck (1991), Belgisch dichteres en schrijfster
 Chrispijn van den Broeck (c.1523-1591?), Zuid-Nederlands schilder
 Elias van den Broeck (c.1649-1708), Nederlands kunstschilder
 Gustave Van den Broeck (1865-1944), Belgisch ondernemer en politicus
 Hendrick van den Broeck (1530-1597), Zuid-Nederlands schilder
 Hugo van den Broeck (1891-1960), Belgisch journalist en Vlaams activist
 Jaak Van den Broeck (1944-2017), Belgisch politicus
 Jan Van Den Broeck (1989), Belgisch atleet
 Jean-Paul van den Broeck (1943), Belgisch striptekenaar die werkt onder de pseudoniem Jean-Pol
 Jeroen Van Den Broeck (1989-2017), Belgisch voetballer
 Joris Pieters van den Broeck (1610-1652), Fries zeevaarder
 Jozef Van den Broeck (1870-1938), Belgisch advocaat en Vlaams activist
 Jurgen Van den Broeck (1983), voormalig Belgisch wielrenner
 Karl van den Broeck (1966), Belgisch journalist
 Laura Van den Broeck (?), Belgisch presentatrice en schrijfster
 Laurien Van den Broeck (1988), Belgisch actrice
 Louis Van den Broeck (1834-1919), Belgisch politicus
 Lynn Van den Broeck (1993), Belgisch actrice
 Naomi Van Den Broeck (1996), Belgisch atlete
 Nele Van den Broeck (1985), Belgisch zangeres
 Nicole Van den Broeck (1946-2017), Belgisch wielrenster
 Octaaf Van den Broeck (1926), voormalig Belgisch politicus
 Paul Van den Broeck (1904-?), Belgisch bobsleeër en ijshockeyspeler
 Pierre Joseph Van den Broeck (1781-1854), Zuid-Nederlands en Belgisch politicus
 Rob van den Broeck (1940-2012), Nederlands muzikant, componist en kunstenaar
 Stefan van den Broeck (1966), Belgisch schrijver en vertaler
 Tylaine Van den Broeck, Belgisch pianiste en actrice
 Walter van den Broeck (doorverwijspagina)
 Wout Van den Broeck (1973), voormalig Belgisch atleet

Van den Broecke
 Abraham Johannes de Smit van den Broecke (1801-1875), Nederlands militair en politicus
 Maja van den Broecke (1956), Nederlands actrice
 Marcel van den Broecke (1942), Nederlands specialist in fonetiek en cartografie
 Piet van den Broecke (1887-1980), Nederlands voetballer
 Pieter van den Broecke (1585-1640), lakenkoopman in dienst van de VOC
 Raymond Van den broecke (1895-1959), Belgisch politicus

Vanden Broecke
 Bruno Vanden Broecke (1974), Belgisch acteur

Vandenbroeck
 David Vandenbroeck (1985), Belgisch voetballer
 Sven Vandenbroeck (1979), Belgisch voetbaltrainer

Vandenbroecke
 Othon-Joseph Vandenbroecke (1758-1832), Belgisch componist

Vandenbroeke
 Christiaan Vandenbroeke (1944-2007), Belgisch historicus, hoogleraar en politicus

Zie ook 
 Van den Broek (doorverwijspagina)
 Vandenbroucke (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam